MICS steht für:
Micro Incision Cataract Surgery, Begriff in den Mikrochirurgie
Medical Implant Communication Service, Frequenzband zur Funkkommunikation mit medizinischen Implantaten
Abkürzung